hrabstwo Vernon (ang. Vernon County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Vernon (ang. Vernon County) w USA, w stanie Wisconsin